Spaanse Republiek, benaming voor twee periodes in de Spaanse geschiedenis, nl:

Eerste Spaanse Republiek (1873-1874)
Tweede Spaanse Republiek (14 april 1931 – 1 april 1939)